Sanudi ist der Familienname folgender Personen:
 Stanley Sanudi (* 1995), malawischer Fußballspieler
 Swadick Sanudi (* 1983), malawischer Fußballtorhüter